Rote Zora steht für:

 Rote Zora (Terrororganisation), linksextremistische deutsche Terrororganisation

Die rote Zora bzw. Die Rote Zora steht für:
 Die Rote Zora, deutsch-schwedischer Kinderfilm (2008)
 Die rote Zora (Preis), ehemaliger Schweizer Medienpreis

Siehe auch:
 Die rote Zora und ihre Bande